

Persone 
 Benoît Mariage – regista belga
 Louis Auguste François Mariage – generale francese
 Louis-François Mariage – incisore francese
 Nicolas Mariage – hockeista su ghiaccio francese
 Stéphanie Mariage – tennistavolista francese

Altro 
 Mariage – gioco di carte tedesco
 Il matrimonio (Mariage) – film del 1974 diretto da Claude Lelouch
 Mariage – album di Ryszard Borowski del 1999

Pagine correlate 
Le Mariage
Mariages
Marriage